Jämna plågor kan syfta på:

Jämna plågor – en BBC-komedi från 2000–2011, originaltitel: My Family
Jämna plågor (TV-serie, 2009) – en BBC-komedi från 2009–2012, originaltitel: Getting On
Jämna plågor (sång) – en sång av Ronny Eriksson
 Jämna plågor (musikalbum) – ett musikalbum från 2001 av Mat åt far
 Jämna plågor (film) – en kortfilm från 2005 av Lennart R. Svensson